Hotel New Hampshire může být:
 Hotel New Hampshire (román) – román Johna Irvinga z roku 1981.
 Hotel New Hampshire (film) – film Tonyho Richardsona z roku 1984 podle románu Johna Irvinga.